Ernst Tillich (1910–1985) – teologo tedesco
 Paul Tillich (1886–1965) – teologo protestante tedesco
 Stanislaw Tillich (1959) – politico tedesco
 Wolfgang Tillich (1939–1988) – calciatore tedesco